Финал Кубка Футбольной лиги 1998 года () — футбольный матч, который прошёл 29 марта 1998 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Матч стал завершением 38-го розыгрыша Кубка Футбольной лиги, кубкового турнира, в котором принимают участие 92 клуба из Премьер-лиги и Футбольной лиги. В финале встретились лондонский клуба «Челси» и «Мидлсбро».

«Челси» вышел в финал с новым тренером Джанлукой Виалли и выиграл с счетом 2:0. Впоследствии «Челси» квалифицируется в Кубок обладателей кубков УЕФА и выиграет его в финале со «Штутгартом» в 1998 году.

Обе команды были ограничены в выстрелах с расстояния, но все изменилось в дополнительное время, когда «Челси» взял игру под свой контроль. Фрэнк Синклер открыл счет на 95 минуте, поразив в угол ворот «Мидлсбро». Второй гол «Челси» забил Роберто Ди Маттео на 107 минуте.

Ди Маттео забил гол в ворота «Мидлсбро» в прошлом сезоне в рамках финала Кубка Англии, где «Челси» также победил со счетом 2:0.

Детали матча

Путь к финалу

Ссылки 
 Официальный сайт Кубка лиги
 Кубок лиги на BBC

1998
Англия Кубок Футбольной лиги
Кубок Футбольной лиги 1998
Кубок Футбольной лиги 1998
События 29 марта
Март 1998 года
Футбольные соревнования в Лондоне
Спорт в Великобритании в 1997 году
1998 год в Лондоне